PMO est un sigle, abréviation, ou code pouvant faire référence à :

 Phosphorodiamidate Morpholino Oligo, ou morpholino, un type de molécule utilisé pour modifier l'expression génétique en biologie moléculaire
 Pièces et Main d'Œuvre, un groupe de réflexion grenoblois
 Project management office :  suivi des travaux (mise en place de reportings, application d'une méthode standardisée de projet...)
 Pierre-Marcel Ondher, présentateur spécialiste de musique légère sur Radio France dans les années 1960
 Prescription Médicale Obligatoire (les médicaments à « PMO » nécessitent une ordonnance pour être délivrés au patient), en pharmacie
 Prélèvement Multi-Organes (et tissus), en chirurgie
 Proche et Moyen-Orient
 code IATA de l'aéroport international de Palerme Falcone-Borsellino, en Sicile (Italie).